Le smeurebreud ou smorebrod (en danois smørrebrød, de smør og brød « beurre et pain ») consiste typiquement en une tranche de pain de seigle beurrée sur laquelle on ajoute des charcuteries, du poisson, des condiments, du fromage ou une tartinade. Il s'agit d'un déjeuner traditionnel de la cuisine danoise.

Notes et références

Annexes

Liens externes 
 . 

Cuisine danoise
Spécialité à base de beurre
Spécialité à base de pain